Can Bruguera (la Batllòria), casa al nucli urbà de la Batllòria al terme municipal de Sant Celoni (el Vallès Oriental)
 Can Bruguera (Fogars de la Selva), masia del municipi de Fogars de la Selva (la Selva)    
 Can Bruguera (Sant Feliu de Buixalleu), masia a Sant Feliu de Buixalleu (la Selva)    
 Can Bruguera (Sant Pere de Ribes), masia fortificada al terme de Sant Pere de Ribes (el Garraf)   
 Can Bruguera (Teià), edifici a Teià (el Maresme)  
 Can Bruguera (Vilassar de Dalt), antiga masia rehabilitada en estil modernista a Vilassar de Dalt (el Maresme)